Раймонд/Раймунд — мужское имя. Известные носители имени:

 Раймонд I де Бо (ум. 1150) — сеньор де Бо и де Мариньян.
 Раймонд I де Бо (ум. 1321) — граф д’Авеллино и сеньор де Бо.
 Раймонд I де Бо (ум. 1282) — принц Оранский.
 Раймонд I де Бо (ум. 1236/1237) — сеньор де Мейрарг, виконт Марселя.
 Раймунд I (граф Тулузы) (ок. 815/820—ок. 865) — граф Лиможа, граф Керси и граф Руэрга, граф Тулузы и Каркассона.
 Раймонд II де Бо (ум. 1372) — граф д'Авеллино и сеньор де Бо.
 Раймонд II де Бо (ум. 1320) — сеньор де Пюирикар и д'Эгий.
 Раймунд III (ок. 1140—1187) — сын Раймунда II из Тулузской династии, граф Триполи.
 Раймонд IV де Бо (ум. 1340) — принц Оранский.
 Раймонд V де Бо (ум. 1393) — принц Оранский.
 Раймонд VI де Бо (ум. 1331/1332) — сеньор де Куртезон и принц-соправитель Оранский.
 Раймонд Асквит (род. 1952) — британский дипломат.
 Раймонд Беренгер II (ок. 1136—1166) — граф Прованса и Жеводана, виконт де Карлат.
 Раймонд де Бо де Куртезон (ок. 1303—1375) — государственный деятель и военачальник Сицилийского королевства, граф Солето.
 Раймонд де Пюи (1083—1160) — французский рыцарь, первый великий магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (госпитальеров).
 Раймонд Капуанский (ок. 1330—1399) — католический блаженный, генеральный магистр ордена проповедников (доминиканцы).

См. также 
 
 
 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки